Csehország
 Zderaz, település a Chrudimi járásban
 Zderaz, Biřkov településrésze a Klatovyi járásban
 Zderaz, (Kolešovice településrésze a Rakovníki járásban
 Zderaz, egykori település a mai Prága területén